Schladen steht für:

geographische Objekte:
 Schladen, Ortsteil von Schladen-Werla, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Schladen (Hohenberg-Krusemark), Wohnplatz in Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Schladen-Werla, Gemeinde im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Burg Schladen, Burg und Domände in Schladen, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Adelsgeschlechter:
 Schladen (mittelalterliches Adelsgeschlecht), mittelalterliches Adelsgeschlecht
 Schladen (neuzeitliches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht des Erzstifts Magdeburg 

Schladen ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schladen (1939–2021), deutscher Kugelstoßer
 Friedrich Heinrich Leopold von Schladen (1772–1845), deutscher Diplomat und Schriftsteller
 Hermann I. von Schladen († 1291/1292), deutscher Geistlicher, Bischof in Schwerin
 Karl Friedrich Gottlieb von Schladen (1730–1806), deutscher Generalleutnant